НР — стальной секционный трубчатый котёл разработки инженера Николая Ревокатова. Чугунные котлы имели название НР(ч).

Конструктор 

Н. Н. Ревокатов — кандидат технических наук, диссертация — «Сжигание антрацита под чугунными котлами и обоснование выбора рациональной конструкции чугунного котла». Автор нескольких патентов.

Ревокатов был репрессирован по делу «Контрреволюционной организации союза инженерных организаций (Промышленная партия)».

Технические данные 
Конструкция котла была разработана в 1930-х годах. Существуют модели котлов НР-17, НР-18, НР-55, которые получили своё название по первым буквам имени и фамилии конструктора.

Все котлы сконструированы для работы на жидком, твёрдом и газообразном топливе с применением искусственного дутья.

Котлы НР-18 и НР-17 предназначаются для теплоснабжения промышленных и гражданских зданий.

Примечания

Ссылки 
 Стальной секционный трубчатый котёл НР-18 (НР-17, НР-55)
 Водогрейные отопительные стальные котлы малой мощности ЗиО-60, ЗиО-МГ, НР-18
 Система трубная котла НР-18

Отопительная техника
Теплоэнергетика